Osthusen ist der Familienname von

 Henning Osthusen († 1530), deutscher Jurist, Ratssekretär der Hansestadt Lübeck und Lübecker Domherr
 Johannes Osthusen († 1506), deutscher Jurist, Syndicus der Hansestadt Lübeck und Lübecker Domherr

Osthusen steht für:
 Osthusen, Ortsteil von Liesborn